Christi-Auferstehungs-Kirche bezeichnet:

 Christi-Auferstehungs-Kirche (Berlin-Tempelhof), serbisch-orthodoxe Kirche in Berlin
 Christi-Auferstehungs-Kirche (Tobolsk), russisch-orthodoxe Kirche in Tobolsk, Oblast Tjumen, Russland
 Pfarrkirche Christi Auferstehung (Köln), alt-katholische Kirche in Köln Neustadt-Süd